Christopher Codrington steht für folgende Personen:

* Christopher Codrington (Kolonialverwalter) (1640–1698), in Barbados geborener Pflanzer und Kolonialverwalter
 Christopher Codrington (Kolonialgouverneur) (1668–1710), in Barbados geborener Offizier, Kolonialgouverneur und Pflanzer
 Christopher Bethell-Codrington (1764–1843), britischer Parlamentsabgeordneter und Zuckerpflanzer, früher Christopher Codrington genannt
 Christopher William Codrington (1805–1864), britischer Abgeordneter